Вадим Владимирович Кутлияров (род. 27 июня 1989) — российский биатлонист, специализирующийся в летнем биатлоне (кросс). Мастер спорта России (с 5 октября 2012).

Биография 
Воспитанник ДЮСШ Мишкинского района Республики Башкортостан. Позднее представлял Стерлитамак и Уфу. Тренер — Мударисов, Миннегали Закирович.

Чемпион России в летнем биатлоне (2012, масс-старт,), серебро в пасьюте и спринте (2012).

В сборной России (юниорской) с 2010 года, во взрослой — с 2012, кандидат, затем сборник.

В. В. Кутлияров — тренер-преподаватель в уфимской ДЮСШ № 31, преподаватель физкультуры в Уфимском педколлежде № 1

Семья 
Брат Владислав также занимался биатлоном на профессиональном уровне.

Примечания 

Биатлонисты России
Спортсмены Уфы
Спортсмены Стерлитамака
Мастера спорта России